

Geografia
Pagliaro – frazione del comune di Algua, provincia di Bergamo
Stagno Pagliaro – vecchia denominazione del comune di Stagno Lombardo, provincia di Cremona

Persone
Alberto Pagliaro (1972) – disegnatore e illustratore italiano
Antonino Pagliaro (1898-1973) – linguista, glottologo e filosofo italiano
Genny Pagliaro (1988) – sollevatrice italiana
Luciano Pagliaro (1939-2021) – magistrato italiano
Luigi Pagliaro (1931-2020) – epatologo italiano, professore emerito di Medicina Interna all'Università di Palermo
Michel Pagliaro (1948) – chitarrista e cantante canadese
Paolo Pagliaro (1951) – giornalista italiano
Renato Pagliaro (1957) – banchiere e imprenditore italiano
 Salvatore Pagliaro Bordone (1843-1925) – storico e saggista italiano
Walter Pagliaro (1950) – regista teatrale italiano

Pagine correlate
Antonio Pagliaro